Harav (en arménien  ; anciennement Harov, en azéri ) est une communauté rurale de la région d'Askeran, au Haut-Karabagh. Elle compte  habitants en 2005.

Notes et références 

Communauté rurale de l'Askeran